

Film
Share and Share Alike – film del 1925 diretto da Whitman Bennett
Share and Share Alike – documentario del 2010 diretto da Melissa A. Gomez

Televisione
Largo alle donne (Share and Share Alike) – episodio del marzo 1982 della quarta stagione della serie tv Hazzard